Quatre comtés des États-Unis portent le nom de comté de Caldwell (Caldwell County) :
 Comté de Caldwell, situé dans l'État de Caroline du Nord ;
 Comté de Caldwell, situé dans l'État du Kentucky ;
 Comté de Caldwell, situé dans l'État du Missouri ;
 Comté de Caldwell, situé dans l'État du Texas.

Voir aussi 
Par ailleurs, dans l'État de Louisiane, où la paroisse (parish) est l'équivalent du comté (county) dans les autres États, il existe une paroisse de Caldwell.